Pioneer Pekao TFI - w Polsce – polskie towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami inwestycyjnymi
 Program Pioneer – seria amerykańskich próbników kosmicznych
 Pioneer Corporation – japońska korporacja
 „Pioneer” – singiel węgierskiego piosenkarza Freddiego z 2016 roku

Miejscowości w USA:
 Pioneer – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hendry
 Pioneer – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Amador
 Pioneer – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Pioneer – wieś w stanie Luizjana, w parafii West Carroll
 Pioneer – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
Gminy w USA:
 Pioneer (ang. Pioneer Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Pioneer (ang. Pioneer Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Graham
 Pioneer (ang. Pioneer Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Pioneer (ang. Pioneer Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rush
 Pioneer (ang. Pioneer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Pioneer (ang. Pioneer Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Pioneer (ang. Pioneer Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk